Ивене́цкая возвы́шенность () — юго-западная часть Минской возвышенности. Располагается на востоке Воложинского и севере Дзержинского районов Минской области Белоруссии. На территории находится гора Дзержинская — самая высокая точка Белоруссии (345 м над уровнем моря).

Географическое положение 
Ивенецкая возвышенность на западе граничит с Верхненеманской низменностью, на юге — со Столбцовской равниной, на севере и востоке переходит в основную часть Минской возвышенности.

Описание 
Возвышенность приурочена к Воложинскому грабену в составе Белорусской антеклизы. Фундамент сложен из среднедевонских песчано-глинистых отложений (с прослойками доломита, мергеля, гипса) и верхнемеловых мергелей. Мощность антропогенового слоя превышает 150 м.

Рельеф формировался в зоне аккумуляции Сожского (Московского) оледенения под сильным влиянием эрозионно-денудационных процессов, происходивших после отступления ледника. Местность выровненная, холмистая. По территории разбросаны невысокие камы относительной высотой 5—20 м и конечно-моренные холмы. Также присутствуют глубокие долины, по которым протекают притоки рек Ислочь и Птичь.

Средняя высота над уровнем моря составляет 210—280 м. Наивысшая точка — гора Дзержинская. Она же является самой высокой точкой Белоруссии. Её высота — 345 м над уровнем моря.

Почвы дерново-подзолистые, преимущественно супесчаные, реже суглинистые.

Около 60 % территории распахано. Отдельными участками представлены еловые, сосновые, дубовые леса и суходольные луга.

Примечания

Литература 
 
 

Возвышенности Белоруссии
География Минской области
Воложинский район
Дзержинский район (Минская область)